Caetano Zamma foi um compositor de música popular brasileira.

Discografia 
”Viola bem temperada”

Compositores do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo